Sorelle Materassi  – romanzo del 1934 di Aldo Palazzeschi
Sorelle Materassi  – film del 1944 diretto da Ferdinando Maria Poggioli
Sorelle Materassi  – sceneggiato televisivo del 1972 diretto da Mario Ferrero